Rastelli est un patronyme qui peut désigner les personnalités suivantes :
 Ellis Rastelli (1975-), coureur cycliste italien
 Enrico Rastelli (1896-1931), jongleur d'origine italienne
 Luca Rastelli (1999-) coureur cycliste italien
 Maicol Rastelli (1991-), fondeur italien

Patronyme italien